Выборы депутатов Тамбовской областной думы седьмого созыва прошли в Тамбовской области 17—19 сентября одновременно с выборами в Государственную думу РФ, завершившись в единый день голосования 19 сентября 2021 года.

Выборы проходили согласно смешанной избирательной системе: избиралось 25 депутатов по партийным спискам с установленным для них 5-процентным барьером и 25 депутатов по одномандатным округам (где побеждает кандидат, набравший большинство голосов). Срок полномочий депутатов — 5 лет.

Число избирателей, внесённых в список избирателей на момент окончания голосования — 813 536. Явка составила 58,60 %.

Ключевые даты 

 18 июня 2021 года депутаты Тамбовской областной думы назначили выборы на 19 сентября 2021 года (единый день голосования).
 В тот же день Избирательная комиссия Тамбовской области утвердила план мероприятий по подготовке и проведению выборов.
 С 19 июня по 3 июля — период выдвижения общеобластного списка кандидатов политической партией (ее региональным отделением), выдвижение кандидатов по одномандатному избирательному округу политической партией (ее региональным отделением).
 С 19 июня по 9 июля — период самовыдвижения по одномандатному избирательному округу.
 По 19 июля — период передачи в соответствующую избирательную комиссию документов для регистрации кандидатов и общеобластных списков.
 До 17 сентября — агитационный период для политической партии (ее регионального отделения) и кандидатов.
 С 21 августа до 17 сентября — период предвыборной агитации в СМИ.
 С 14 по 19 сентября — период запрета на опубликование результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с выборами, в СМИ.
 С 17 по 19 сентября — дни голосования.

Избирательные округа

Участники

Выборы по партийным спискам

Выборы по одномандатным округам

Результаты 

В 25 из 25 округов «Единая Россия» заняла первое место по голосам за партийные списки. В 16 из 25 округов КПРФ вышла на второе место, а в округах № 9 и 18-25 — Родина.

Согласно закону "О выборах депутатов Тамбовской областной думы" в редакции от 03.08.2021 распределение мандатов по пропорциональной системе должно проводиться оригинальным методом Империали, соответственно КПРФ должно было достаться четыре мандата, однако Избирательная комиссия Тамбовской области вынесла неподкрепленное законом решение о передаче одного мандата оставшейся без мест ЛДПР, ссылаясь на необходимость представительства в парламенте всех партий, набравших более 5 % голосов. Используемая во многих регионах РФ модификация метода Империали, предоставляющая перед расчетом квот каждой партии по одному мандату, привела бы к ситуации, когда ЛДПР получает одно место, КПРФ — четыре, а Единая Россия — 16.

Из 25 округов Умное Голосование поддержало кандидатов: в 0 — занявших первое место, в 22 — второе место, в 2 — третье, в 1 — четвертое.

Примечания 

Тамбовская область
Тамбовская областная дума (2021)
Тамбовская область (2021)
2020-е годы в Тамбовской области